Espejo kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 El Ángel (ort i Ecuador), Carchi,

Spanien 

 Espejo (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Espejo (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar